Roussé (en bulgare : ) peut désigner :

 Roussé, ville dans le nord-est de la  bulgare ;
 Roussé, commune de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Roussé ;
 Roussé, région de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Roussé ;
 Roussé, aéroport situé près de la ville de Roussé.